Гюлеметов може да се отнася за:

 Борислав Гюлеметов (р. 1986), български футболист
 Данаил Гюлеметов (1873-1948), български специалист в областта на овощарството
 Кирил Гюлеметов (1883-1913), български писател
 Кирил Гюлеметов (1938-2004), български художник
 Христо Гюлеметов (1899-1924), деец на БКП